Pan Am kan syfta på:

 Pan Am – ett tidigare amerikanskt flygbolag, se Pan American World Airways
 Pan Am (TV-serie) – en amerikansk dramaserie från 2011
 Pan Am Building – tidigare namn på en byggnad på Manhattan
 Pan Am Flight 103 – utsatt för ett sprängattentat